Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Istanbul Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl švýcarský třetí tenista světa Roger Federer, který se turnaje nezúčastnil, když další jeho plánovanou akcí se stal až květnový French Open.

Vítězem dvouhry se stal 23letý nenasazený Argentinec Diego Schwartzman, jenž ve finále zdolal bulharskou turnajovou dvojku Grigora Dimitrova po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–0. V duelu se ocitl blízko porážky, když po ztrátě úvodní sady otočil ve druhé stav gamů 2–5.

V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Open
ATP World Tour 2016
Tenis v Turecku v roce 2016